De Supercopa Sudamericana 1992 was de vijfde editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle zestien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger Cruzeiro EC uit Brazilië wist zijn titel te verlengen. Dankzij deze zege plaatsten zij zich voor de Recopa Sudamericana 1993.

Deelnemers
Het deelnemersveld werd vergroot met São Paulo FC, de winnaar van de Copa Libertadores van 1992. Voor het eerst sinds de editie van 1989 deed Club Atlético Nacional weer mee, zodat er deze editie geen enkele voormalige winnaar van de Copa Libertadores ontbrak.CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Omdat er precies zestien deelnemers waren, hoefden er geen teams te worden vrijgeloot. In tegenstelling tot de vorige edities konden teams uit hetzelfde land elkaar in de eerste ronde ook treffen.
Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 29 september, 30 september, 2 en 8 oktober (heen) en 7, 10 en 15 oktober (terug)

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 20, 21, 22 (heen), 28  en 30 oktober (terug).
Club Nacional trok zich terug wegens een algehele staking in de Uruguayaanse competitie. Hierdoor kreeg Racing Club een vrijstelling.

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 4 november (heen) en op 11 november (terug).

|}

Finale

Trivia
Cruzeiro EC was de eerste club die de Supercopa Sudamericana voor een tweede keer wist te winnen.
Topscorer Renato Gaúcho maakte vijf van zijn zes doelpunten in de 8-0 tegen Club Atlético Nacional.
De finale was een herhaling van de finale van de eerste editie.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1992